Takizawa peut être :
 Takizawa, village japonaise de la préfecture d'Iwate
 Takizawa (滝沢, 滝澤, 瀧沢, ou 瀧澤), nom de famille japonais
 Eisuke Takizawa (滝沢), réalisateur japonais
 Hideaki Takizawa (滝沢), acteur et chanteur japonais
 Hiroshi Takizawa (滝澤), catcheur japonais
 Okikuni Takizawa (滝沢), connu comme Kyokutei Bakin, écrivain japonais

Homonymie de patronyme